Giuseppe Vitale, nato nel 1923, senatore della VII Legislatura e parlamentare europeo
Giuseppe Vitale, nato nel 1935, senatore dell'VIII, IX e X Legislatura